

Geografia 
 Carnarvon – città situata nella regione di Gascoyne, in Australia Occidentale
 Carnarvon – centro nella provincia del Capo Settentrionale, Sudafrica
 Contea di Carnarvon – Local Government Areas che si trova nella regione di Gascoyne, in Australia Occidentale

Persone 
 Almina, contessa di Carnarvon – aristocratica inglese
 George Herbert, V conte di Carnarvon – nobile, egittologo e collezionista d'arte britannico
 Henry Herbert, IV conte di Carnarvon – nobile e politico britannico
 Henry Herbert, VII conte di Carnarvon – nobile inglese

Altro 
 Conte di Carnarvon – titolo nobiliare inglese
 Tavoletta Carnarvon – reperto archeologico egizio